Dywizje piechoty noszące numer 57:

 57 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)
 57 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1919-1920)
 57 Jekaterynburska Dywizja Strzelców Wewnętrznych Wojsk Ochrony Republiki Armii Czerwonej (1921-1923)
 57 Uralska Terytorialna Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1923-1932)
 57 Uralska Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1932-1940)
 57 Uralska Zmotoryzowana Dywizja Strzelców Armii Czerwonej 
 57 Nowobugska Dywizja Strzelców Gwardii Armii Czerwonej (eks-153 Dywizja Strzelców)
 57 Dywizja Piechoty Armii Imperium Japońskiego (1940-1945)
 57 Dywizja Piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego
 57 Dywizja Piechoty Armii Brytyjskiej (1914-1919)